Burg Schönbrunn steht für:

 Burg Schönbrunn (Bad Staffelstein), abgegangene Burg in Bad Staffelstein, Bayern
 Burg Schönbrunn (Schönbrunn), abgegangene Burg in Schönbrunn, Bayern